

Patronyme 

Ce nom est répandu dans le nord-est de la France, en Allemagne et dans les pays hispaniques.

 Álvaro Domecq Díez (1917-2005), rejoneador espagnol ;
 Ana Diez (1957-), scénariste et réalisatrice espagnole ;
 Bernard Diez, dit Bernard Lorraine (1933-2002), écrivain français lorrain ;
 Carl Diez (1877-1969), homme politique allemand ;
 Carlos Cruz-Díez (1923-2019), peintre vénézuélien ;
 Carlos Martínez Díez (1986-), footballeur espagnol ;
 Clementina Díez de Baldeón (1953-), femme politique espagnole ;
 Friedrich Christian Diez (1794-1876), philologue allemand ;
 Gutierre Díez de Games (),  historiographe et militaire espagnol ;
 Juan Antonio García Díez (1940-1998), homme politique espagnol ;
 Julio Díez (1912-1985), avocat et homme politique vénézuélien ;
 Lope Díez de Armendáriz (1575-1639), vice-roi de Nouvelle-Espagne ; 
 Luis Mateo Díez (1942-), écrivain espagnol ; 
 Matilde Díez (1818-1883), actrice de théâtre espagnole ; 
 Pedro Diez Canseco (1815-1893), homme politique péruvien ;
 Ricardo Díez-Hochleitner (1928-2020), pédagogue et économiste espagnol ;
 Rolo Díez (1940-), écrivain argentin, auteur de roman policier ;
 Rosa Díez (1952-), femme politique espagnole ;
 Santiago Diez Fischer (1977-), compositeur argentin ;
 Sophie Diez (1820-1887), soprano allemande ;
 Stefan Diez (1971-), designer allemand ;
 Wilhelm von Diez (1839-1907), peintre allemand.

Toponyme 

 Diez, une ville du land de Rhénanie-Palatinat ;
 Diez, une Verbandsgemeinde (collectivité territoriale) de l'arrondissement de Rhin-Lahn dans le land de Rhénanie-Palatinat ;

 Province de Vaca Diéz, une des 8 provinces du département de Beni ;

 Diez de Octubre, une municipalité de La Havane.

Autres 
 Estadio Nemesio Díez, un stade de football de Toluca au Mexique

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme